Chamberlain kan syfta på:
 Chamberlain – en engelsk titel och efternamn

Geografi

Kanada 

 Chamberlain, Ontario, ort,

USA 

 Chamberlain, South Dakota, countyhuvudort, Brule County, 
 Chamberlain (flygplats), South Dakota, 

Robotskapade USAförgreningar